Езёрак:

 Езёрак — озеро в Польше, на территории Варминско-Мазурского воеводства.
 Езёрак — польский футбольный клуб, выступающий во Второй лиге.